Рудольфовцы:

 Рудольфовцы — приближённые императора Рудольфа II.
 Рудольфовцы — зимовавшие на острове Рудольфа.